Bignall ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Bignall (1922–2013), australischer Fußballspieler
 Herbert Bignall (1906–1989), britischer Marathonläufer
 Nicholas Bignall (* 1990), englischer Fußballspieler